Dictionnaire géographique du Royaume de Pologne et des autres pays slaves () — une encyclopédie polonaise au 15 volumes, édite entre les années 1880—1902 à Varsovie. C'est une source importante d'information sur le territoire de l'ancienne République des Deux Nations.

Bibliographie  
Le dictionnaire contient 15 volumes: 
 Tome I : Aa — Dereneczna. — Varsovie, 1880. — 960 p. 
 Tome II : Derenek — Gżack. — Varsovie, 1881. — 927 p. 
 Tome III : Haag — Kępy. — Varsovie, 1882. — 960 p. 
 Tome IV : Kęs — Kutno. — Varsovie, 1883. — 963 p. 
 Tome V : Kutowa Wola — Malczyce. — Varsovie, 1884. — 960 p. 
 Tome VI : Malczyce — Netreba. — Varsovie, 1885. — 960 p. 
 Tome VII : Netrebka — Perepiat. — Varsovie, 1886. — 960 p. 
 Tome VIII : Perepiatycha — Pożajście. — Varsovie, 1887. — 960 p. 
 Tome IX : Poźajście — Ruksze. — Varsovie, 1888. — 960 p. 
 Tome X : Rukszenice — Sochaczew. — Varsovie, 1889. — 960 p. 
 Tome XI : Sochaczew — Szlubowska Wola. — Varsovie, 1890. — 960 p. 
 Tome XII : Szlurpkiszki — Warłynka. — Varsovie, 1892. — 960 p. 
 Tome XIII : Warmbrun — Worowo. — Varsovie, 1893. — 960 p. 
 Tome XIV : Worowo — Żyżyn. — Varsovie, 1895. — 930, 8 p. 
 Tome XV, partie. 1 : Abablewo — Januszowo. — Varsovie, 1900. — 640 p. 
 Tome XV, partie. 2 : Januszpol — Wola Justowska. — Varsovie, 1902. — 741, [2] p.

Liens externes  
 L'index alphabétique 
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego — avec possibilité de copier 
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego — le format Djvu 
 

Geographique du Royaume de Pologne et des autres pays slaves
Histoire de la Lettonie
Histoire de la Lituanie
Histoire contemporaine de la Pologne
Histoire de l'Ukraine
Histoire de la Biélorussie